Stapfer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Stapfer (1802–1892),  Schweizer Schriftsteller, Übersetzter und Journalist
 Charles-Louis Stapfer (1799–1880), Schweizer Ingenieur
 Dimitri Stapfer (* 1988), Schweizer Schauspieler
 Edmond Stapfer (1844–1908), französischer reformierter Pastor und Theologe   
 Hans-Heiri Stapfer (* 1962), Schweizer Sachbuchautor

 Michael Stapfer (1871–1950), deutscher Politiker (Zentrum)
 Paul Stapfer (1840–1917), französischer Literaturwissenschaftler   
 Philipp Albert Stapfer (1766–1840), Schweizer Politiker, Diplomat und Theologe
 Rudolf Stapfer (1779–1838), Schweizer Lehrer und Politiker
 Wilhelm Stapfer († 1616), Schweizer Organist und Schriftsteller